Васи́лий Миха́йлович Архи́пов (26 марта 1908, Омск, Акмолинская область, Российская империя — 14 августа 1943, близ Смоленска , СССР) — советский государственный деятель, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Первый пионер города Омска. В 1925—1934 годах работал Ответственным секретарём 2-го горрайкома ВЛКСМ (Омск), заведующим отделом Омского горкома ВЛКСМ, заведующим отделом Омского обкома ВЛКСМ, секретарем и заведующим организационным отделом Сибирского краевого комитета ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ (1931—1936), первый секретарь комитета ВЛКСМ Курской области (1934—1936).

Главный инспектор Министерства образования РСФСР Совета Народных Комиссаров, руководитель сельского отдела Министерства образования Совета Народных Комиссаров РСФСР, секретарь комиссии комитета Министерства народного образования РСФСР (1937—1938), с 1938 года член ЦК ВЛКСМ.

Исполняющий обязанности первого секретаря Марийского областного комитета ВКП(б) (1938), первый секретарь Марийского областного комитета ВКП(б) (1938—1939), заведующий отделом в Министерстве легкой промышленности РСФСР (1939—1942), в СНК РСФСР (1942—1943). Депутат ВС МАССР и ВС РСФСР (с 1938 года).

В марте 1943 года исключён из партии, затем в ней восстановлен.

Отправился добровольцем на фронт. Стрелок из ручного пулемёта на Западном фронте. При наступлении у деревни Горбачи Смоленской области вёл интенсивный огонь, уничтожил 18 гитлеровцев, подавил огонь пулемётной точки; при контратаке противника защитил фланг наших подразделений, а когда враг стал окружать его самого, пулемётным огнём и гранатами уничтожил до 13 гитлеровцев, при этом погиб.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени, 1944 (посмертно).

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Первые секретари Марийского обкома КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Восстановленные в КПСС
Члены ЦК ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва